

Cinema e televisione
 Rango – film del 1931 diretto da Ernest B. Schoedsack
 Rango – film d'animazione del 2011 diretto da Gore Verbinski
 Rango – serie televisiva statunitense del 1967

Geografia 
 Rango – comune del Burundi, nella provincia di Kayanza
 Rango – frazione del comune di Bleggio Superiore, in provincia di Trento

Matematica 
In matematica per rango si intende una funzione a valori interi naturali associata a certe strutture che ne misura un qualche tipo di altezza. Più specificamente si parla di:
 Rango di una matrice: il massimo numero delle sue righe linearmente indipendenti, uguale al massimo numero delle sue colonne linearmente indipendenti e all'ordine massimo delle sottomatrici quadrate con determinante diverso da 0. In modo analogo, il rango di una trasformazione lineare è la dimensione della sua immagine, e coincide con il rango (unico) delle matrici che rappresentano la trasformazione relativamente alle coppie di basi che si possono scegliere per gli spazi in cui si collocano dominio e codominio;
 Rango di un insieme parzialmente ordinato;
 Rango di una matroide; in questo ambito può anche presentarsi come elemento di assiomatizzazione della specie di struttura matroide del rango;
 Rango di un'algebra di Lie;
 Rango di una formula logica: la sua profondità, ovvero il numero massimo di quantificatori innestati

Sociologia
Rango – posizione di un individuo all'interno di una struttura sociale

Trasporti 
 Rango – classificazione di convogli ferroviari in relazione alla capacità degli stessi di compensare la forza centrifuga in curva; stabilisce quindi la velocità massima raggiungibile su un determinato tratto di linea